Волчанское — название населённых пунктов:

Россия 
 Волчанское — село в Каменском районе Воронежской области.

Украина 
 Волчанское — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Волчанское — село в Акимовском районе Запорожской области.

См. также 
 Волчанское сельское поселение